XIX Чемпионат России по футзалу (AMF) прошёл с 21 ноября 2010 года по 11 марта 2011 года

Результаты игр

Итоговое положение

Ссылки 
 итоги турнира на сайте ФЗК Спартак Москва
 Блог — Футзальный клуб «Спартак» Москва

Чемпионаты России по футболу в залах